Famille De Nobili de Calabre
 Famille de Nobili de Montepulciano
 Famille De Nobili de Vezzano

Voir aussi la page d’homonymie Nobili.